Il singolare del torneo di tennis Recife Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Petchey che ha battuto in finale Fernando Meligeni 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (primo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)
 Fernando Meligeni (finale)
 João Cunha e Silva (primo turno)

 Francisco Roig (primo turno)
 Martin Stringari (primo turno)
 Chris Bailey (secondo turno)
 Mark Petchey (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Recife Challenger 1993